Hydria (aardewerk), een soort van Grieks aardewerk
Hydria (geslacht), een geslacht van vlinders